Булгары:
 Булгары — древний тюркский народ
 Булгары (Словакия) — деревня в Словакии в районе Лученец
 Булгары — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии.